Бульвар Кра́сных Зорь — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Прямого до Белевского проспекта. Продолжение магистрали на запад носит название Южное шоссе.

История 
Название бульвар Красных Зорь дано 12 ноября 1962 года с целью возрождения названия революционного времени в связи с тем, что ранее в городе была улица Красных Зорь (ныне поглощена Каменноостровским проспектом).

Пересечения 
 Прямой проспект
 улица Седова
 улица Бабушкина
 Белевский проспект / улица Кибальчича

Транспорт 
Автобусы:
 № 95 (пр. Александровской фермы — Рощинская улица)
 № 97 (Троицкое поле — ул. Коллонтай, 47)
 № 157 (ст. м. Ломоносовская — Малая Балканская улица)

До 2006 года на бульваре располагалась троллейбусная диспетчерская, и по бульвару осуществлялось троллейбусное движение. С 2000 по 2006 год ходил 36-й троллейбус, до 2006 года конечная станция использовалась 14-м и 16-м маршрутами. Контактная сеть троллейбуса существует по сей день, однако регулярного троллейбусного движения там нет.

С 8 февраля по 31 декабря 2016 года, во время ремонта станции метро «Елизаровская», по бульвару ходил автобус № 8В (Троицкое поле — ст. м. Площадь Александра Невского)

Достопримечательности 
 Парк «Куракина дача»
 Общежитие № 3 Российского государственного гидрометеорологического университета (дом 4)
 Подростково-молодёжный клуб «Красные зори»
 Стоматологическая поликлиника (дом 7)
 Детский сад № 133 (дом 22)
 Детский сад № 41
 Диспетчерская СПб-Московская-Сортировочная

Примечания

Литература

Ссылки